Такмичење у алпском скијању на Зимским олимпијским играма у Пјонгчангу у дисциплини спуст у мушкој конкуренцији одржано је 15. фебруара 2018. у Алпском центру Чунбон. Спуст је требало да се одржи 11. 2. 2018. али се због јаког ветра (преко 50 km/h), одгођен је за 15. фебруар..

Титулу олимпијског победника из Сочија 2014. бранио је Матијас Мајер из Аустрије. Остали фаворити су освајачи сребрне медаље 2014. Кристоф Инерхофер, бронзане Ћетил Јансруд, као и сребрне медаљље 2010. Аксел Лунд Свиндал. У мушком спусту нико није освојио олимпијску златну медаљу двапут.

Освајачи медаља

Земље учеснице 
Учествовало су 57 скијаша из 26 земаља. 

  2
  4
  1
  1
  4
  1
  1
  1
  4
  1
  1
  1
  1
  3
  3
  1
  4
  4 
  2 
  1 
  1
  4
  1
  4
  1
  4

Резултати

Референце

Спољашње везе 
 Резултати спуста на званичном сајту Игара

Алпско скијање на Зимским олимпијским играма 2018.